Enderby est un nom propre.

Toponyme 

 Enderby, une cité (city) de Colombie-Britannique (Canada). Elle se situe dans l'Okanagan dans la province de la Colombie-Britannique, entre Armstrong et Salmon Arm
 La terre d'Enderby ou Terre Enderby, une vaste région du Territoire antarctique australien, qui s'étend du glacier Shinnan à la baie William Scoresby
 L'île Enderby, une des îles Auckland, en Nouvelle-Zélande

Œuvres 

 Quatuor Enderby, une série de romans écrits par Anthony Burgess

Patronyme 

 Charles Enderby (1797-1876), armateur britannique.
 Samuel Enderby Junior (1756-1829), armateur britannique, père de Charles.

Voir aussi 
 L'enderbite, roche tirant son nom de la terre d'Enderby.